Striptease - ato no qual uma pessoa se despe completamente para outras pessoas

Cinema 

 Striptease (filme) - filme norte-americano de 1996, com Demi Moore

Televisão 
 Stripped (The Good Wife) - 2º episódio da 1ª temporada de The Good Wife

Música 

 Stripped (álbum de The Rolling Stones) - álbum da banda The Rolling Stones, lançado em 1995
 Stripped (álbum de Christina Aguilera)
 "Stripped Intro" e "Stripped Pt. 2", as faixas do título do álbum
 Justified/Stripped Tour (2003), uma turnê estrelada por Christina Aguilera e Justin Timberlake
 Stripped World Tour (2003), uma turnê mundial para promover o álbum
 Stripped Live in the U.K. (2004), um DVD ao vivo contendo cenas do concerto da turnê realizado no Reino Unido

Canções 
 "Strip" (canção) - canção de Chris Brown

Desambiguações de música